Il doppio del torneo di tennis Hilversum Trophy 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Marcella Mesker e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Sabrina Goleš 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Marcella Mesker /  Catherine Tanvier (Campionesse)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Carina Karlsson /  Tine Scheuer-Larsen (semifinali)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hilversum Trophy 1985